Il doppio del WTA German Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 4–6, 6–4 contro Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Hana Mandlíková /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Jana Novotná /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)

 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (campionesse) 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale) 
 Kathleen Horvath /  Dianne van Rensburg (semifinali) 
 Jo Durie /  Nicole Bradtke (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA German Open 1988